Междузоналният турнир по шахмат 1976 (Бил) се провежда от 11 юли до 7 август 1976 в Бил, Швейцария. Той е вторият от двата междузонални турнира, състояли се през 1976 г. Първият е в Манила, Филипините.

Средният коефициент ЕЛО на шахматистите е 2538 (12-а категория). Заелите първите 3 места получават право на участие в Мачовете на претендентите през 1977 г.

Тъй като трима шахматисти делят 2-4 място се провежда допълнителен турнир за 2-3 място във Варезе, Италия, от 10 до 25 октомври 1976. Така окончателно Бент Ларсен, Тигран Петросян и Лайош Портиш продължават надпреварата за световната титла.

Турнирна таблица

Допълнителен мач-турнир 
Тримата кандидати за две места на четвъртфиналите играят помежду си по 4 срещи всеки срещу всеки – две с белите и две с черните фигури, общо 12 партии. От тях 10 завършват реми и само 2 с победи: Петросян над Портиш в 1-вата партия и Портиш над Тал във 2-рата партия между тях. Така само с 1 победа, но без загуба Петросян е победител, а Тал само с 1 загуба, но без победа остава последен.

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 112, 543. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Шахмат в Швейцария